Seznam občin departmaja Essonne zajema 196 občin.

 (CAC) Communauté d'agglomération de Seine-Essonnes, ustanovljena leta 2003.
 (CAS) Communauté d'agglomération du plateau de Saclay, ustanovljena leta 2003.
 (CAO) Communauté d'agglomération du Val d'Orge, ustanovljena leta 2001.
 (CAY) Communauté d'agglomération du Val d'Yerres, ustanovljena leta 2003.
 (CAE) Communauté d'agglomération Évry Centre-Essonne, ustanovljena leta 2001.
 (CAD) Communauté d'agglomération Sénart Val de Seine, ustanovljena leta 2003.
 (CAD) Communauté d'agglomération Les Lacs de l'Essonne, ustanovljena leta 2004.
 (CAA) Communauté d'agglomération des Hauts de Bièvre, ustanovljena leta 2003, večina v departmaju Hauts-de-Seine.
 (SANS) Syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart en Essonne, ustanovljena leta 1984.

Essonne